

Persone
James Woolsey – avvocato, diplomatico e scrittore statunitense, già direttore della CIA
Lynn Woolsey – politica statunitense
Roland Woolsey – ex giocatore di football americano statunitense
William Woolsey – nuotatore statunitense

Altro
Woolsey – comune della Georgia, Stati Uniti d'America
Richard Woolsey – personaggio immaginario appartenente all'universo Stargate